Джоли — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Аврора Джоли (род. 1988) — американская порноактриса.
 Джоли, Анджелина (род. 1975) — американская актриса, режиссёр и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН.
 Джоли, Антонио (1700—1777) — известный итальянский художник и декоратор.
 Дженавив Джоли (настоящее имя Оливия Агилар; род. 1984) — американская порноактриса, модель и стриптизёрша мексиканского происхождения.
 Джоли, Джон (1857—1933) — ирландский геолог, один из основоположников радиогеологии.
 Джоли, Симона (род. 1977) — итальянская волейболистка, центральная блокирующая, двукратная чемпионка Европы.
 Ума Джоли (род. 1995) — американская порноактриса, эротическая фотомодель и диджей.

Топоним 
 Джоли — река в России.
 Джоли — деревня в Чаде.